Национальный чемпионат Эквадора по футболу Серия A 1982 () — 24-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Первый этап

Второй этап

Финальный этап

Дополнительные матчи за чемпионство

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1982
Эквадор
Спорт в Эквадоре в 1982 году